Лагутьевский — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Входит в состав Ильинского сельского поселения.

География

Улицы 
 пер. Речной,
 пер. Шоссейный,
 ул. Луговая, 
 ул. Садовая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Лагутьевский Хутор

Населённые пункты Белокалитвинского района